Тимон — мужское имя и фамилия, которые могут относиться к:

Люди 
 Тимон из Афин — афинянин времён Пелопонесской войны, мизантроп, осмеивавшийся в утраченных (но известных в своё время Плутарху) комедиях Аристофана и Платона (комика).
 Тимон из Флиунта (ок. 320 — ок. 230 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, известный главным образом как сатирик.
 Тимон — апостол «от семидесяти»; один из семи диаконов, выбранных апостолами.
 Тимон (Домашов) (1912—1991) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Кишинёвский и всея Молдавии.
 Тимон — южноуральский рэпер.
 Тимон, Самуил (1675—1736) — основатель современной венгерской историографии.

Вымышленные персонажи 
 Тимон — персонаж мультфильмов «Король лев» и «Король лев: Тимон и Пумба».

См. также 
 Тимонов